Либрамијенто Норте има више значења:

 Либрамијенто Норте (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Либрамијенто Норте (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Либрамијенто Норте (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику